Il doppio  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Jürgen Melzer e Philipp Petzschner erano i detentori del titolo ma Melzer ha deciso di non partecipare. Petzschner ha fatto coppia con Juan Martín del Potro e sono stati eliminati nei quarti di finale da Robert Lindstedt e Horia Tecău.
Michaël Llodra e Nenad Zimonjić hanno sconfitto in finale Lindstedt e Tecău per 4-6, 7-5, [16-14].

Teste di serie

 Maks Mirny /  Daniel Nestor (primo turno)
 Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (campioni)

 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (finale) 
 Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2012
ATP World Tour 2012